Duitsland:
Walsdorf (Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Walsdorf (Hessen), een plaats in de gemeente Idstein in de Duitse deelstaat Hessen
Walsdorf (Rijnland-Palts), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts

Luxemburg:
Walsdorf (Luxemburg), een plaats in het kanton Vianden